Григорий Ионович Равинский (18 октября 1909, Санкт-Петербург — октябрь 1994) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1941), заслуженный тренер СССР (1959), международный арбитр (1957), .

Известные воспитанники: Е. Васюков, С. Горелов, А. Никитин, В. Чехов.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в семье преподавателя иудаизма Ионы Львовича (1872—1942) и Адели Федоровны Равинских. В семье также был старший брат Константин (репрессирован в 30-е гг.)

Окончив школу, поступил в Промышленно-экономический техникум. Сперва учился на отделении товароведения и торговли, но после первого курса перешел на финансово-налоговое. Окончив в 1929 году техникум, работал экономистом в институте «Механобр», потом на заводе «Красная заря».

Шахматами увлекся в школьные годы, ходил на занятия к Петру Арсеньевичу Романовскому в клуб «Совторгслужащих» на Фонтанке, 48. С 1936 года — работник «шахмассбюро» Горспорткомитета.

С 1942 года жил и работал в Москве. Вел занятия по шахматам в «Буревестнике», потом в московском городском Доме пионеров.

Много лет отвечал за развитие юношеских шахмат во всей стране. По его инициативе в пятидесятые годы стали проводиться всесоюзные сборы сильнейших юниоров. Это был прообраз будущих всесоюзных гроссмейстерских школ. Также уделял время шахматно-литературной работе. Итогом, помимо ряда статей и регулярно комментируемых партий для журнала «Шахматы в СССР», явилась написанная в соавторстве с О. Л. Моисеевым книжка «Сицилианская защита. Система Паульсена» (1986).

Скончался в октябре 1994 года в Москве за несколько дней до 85-летия.

Спортивные результаты

Примечания

Книги

Литература 
 
 
 Шахматная летопись Петербурга: Чемпионаты города / С. Иванов [и др.]. — Санкт-Петербург, 2003. — ISBN 5-98408-002-8.
 Григорий Ионович Равинский (1909—1994). // «64 — Шахматное обозрение». — 1994. — № 17—18. — С. 41.

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматные тренеры СССР
Чемпионы Москвы по шахматам